

Música
High Voltage – álbuns da banda de rock australiana, AC/DC  
 High Voltage (álbum de 1975)
 High Voltage (álbum de 1976)
 High Voltage Festival — festival de rock realizado em Londres

Filmes
 High Voltage (filme de 1929), dirigido por Howard Higgins
 Visoki napon, filme iugoslavo distribuído como High Voltage
 High Voltage (filme de 1997), com Amy Smart e Shannon Lee

Videogame
 High Voltage Software — fabricante de videogame dos Estados Unidos
 High Voltage Hot Rod Show — jogo de WiiWare desenvolvido pela High Voltage Software lançado em 2009

Desambiguação